Энрико Валентини (; 20 февраля 1989, Нюрнберг, Германия) — немецкий и итальянский футболист, защитник «Нюрнбергa».

Карьера 
Воспитанник клуба «Нюрнберг», в школе которого занимался с 1994 года. На взрослом уровне дебютировал в 2008 году, в составе фарм-клуба «Нюрнберга» в Регионаллиге, где выступал в течение двух сезонов. Летом 2010 года подписал двухлетний контракт с клубом Третьей Бундеслиги «Аален», в составе которого дебютировал 16 октября 2016 года, выйдя на замену на 68-й минуте в матче с «Саарбрюккен». В марте 2012 года продлил контракт с командой ещё на два года, а в конце сезона 2011/12 вместе с клубом добился перехода во Вторую Бундеслигу. Летом 2014 года перешёл в «Карлсруэ». В первом же сезоне с новой командой занял третье место в лиге и принимал участие в стыковых матчах за выход в Бундеслигу против «Гамбурга». По итогам двух встреч счёт был равным, однако в овертайме «Гамбург» одержал победу 2:1 и сохранил место в высшей лиге Германии. После вылета «Карлсруэ» из Второй Бундеслиги в сезоне 2016/17 вернулся в «Нюрнберг». По итогам сезона 2017/18 добился с клубов выхода в Бундеслигу.

В феврале 2020 года Валентини продлил свой контракт с «Нюрнбергом» до 2022 года.

Семья 
 Старшая сестра  (р. 1981) — актриса мюзиклов.
 Двоюродный брат  (род. 1996 в Австралии) — футболист.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Энрико Валентини на сайте «Нюрнберга» 
 Профиль Энрико Валентини на сайте weltfussball.de 
 Профиль Энрико Валентини на сайте dfb.de 
 Профиль Энрико Валентини на сайте kicker.de 
 Профиль Энрико Валентини на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Энрико Валентини на сайте worldfootball.net 

Футболисты Германии
Футболисты Италии
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Аален»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Нюрнберг»